Klasyfikacja medalowa Igrzysk Europejskich 2015, lista medali zdobytych podczas Igrzysk Europejskich w 2015 roku., które odbywają się od 12 do 28 czerwca 2015 r, w stolicy Azerbejdżanu – Baku.
Tabela jest sortowana według liczby złotych medali, następnie bierze się pod uwagę liczbę srebrnych, a potem brązowych medali. Jeśli nadal jest remis państwa są wymienione w porządku alfabetycznym.

Klasyfikacja medalowa Igrzysk Europejskich 2015 

Państwa, które nie zdobyły medalu: Albania, Andora, Bośnia i Hercegowina, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Malta i Monako.

Bibliografia 
 

Igrzyska Europejskie 2015